Дже́ннифер Энн Да́удна (; род. 19 февраля 1964, Вашингтон) — американский биохимик и генетик, исследователь геномики, одна из создателей технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. Труды в основном посвящены структурной биологии и биохимии. Лауреат Нобелевской премии по химии (2020, совместно с Эмманюэль Шарпантье) за разработку метода редактирования генома.

Получила известность как исследователь РНК-интерференции и первооткрыватель техники редактирования генома CRISPR. В 2012 году в своём труде Даудна и Эмманюэль Шарпантье стали первыми, кто предложил, что механизм CRISPR/Cas9 может быть использован для запрограммированного редактирования генов, что расценивается как одно из наиболее значительных открытий в истории биологии.

Доктор философии (1989), профессор Калифорнийского университета в Беркли, исследователь Медицинского института Говарда Хьюза (с 1997), член Национальных Академии наук (2002) и  (2010) США, иностранный член Лондонского королевского общества (2016).

Биография 
Когда ей было семь лет, их семья переехала на остров Гавайи. Там её отец начал преподавать английскую литературу в Гавайском университете, а мать — историю в местном колледже.
Голубоглазая Дженнифер чувствовала себя чуждой среди большинства тамошних детей, имевших полинезийское и азиатское происхождение, и часто «уходила» в чтение книг, или же исследовала изрезанный вулканический ландшафт, пляжи и пышную растительность острова.

Окончила  (бакалавр химии, 1985). В 1989 году получила степень доктора философии по биохимии в Гарвардской медицинской школе — под началом Джека Шостака, впоследствии нобелевского лауреата 2009 года. Её докторские исследования фокусировались на РНК.

С 2002 года работает в Калифорнийском университете в Беркли, где ныне — профессор химии и молекулярной и клеточной биологии.

Член Американской академии искусств и наук (2003), феллоу National Academy of Inventors (2014) и Академии Американской ассоциации исследований рака (, 2017).

Автор более 200 научных работ.
В 2017 году вышла книга Дженнифер Даудны (в соавторстве с Сэмюелем Стернбергом) «Трещина в мироздании. Редактирование генома: невероятная технология, способная управлять эволюцией»; переведена на русский язык (2019).

Супруг Джейми Кейт — профессор в Калифорнийском университете в Беркли, сын — Эндрю Даудна-Кейт (2002 г. р.).

Награды и отличия 
 См. также «Список отличий Дженнифер Даудны» в английском разделе.

 1996 — 
 1999 — 
 2000 — Премия Алана Уотермана
 2001 — 
 2013 — Mildred Cohn Award in Biological Chemistry,  (первый удостоенный)
 2014 — 
 2014 — 
 2014 — 
 2015 — Премия за прорыв в области медицины
 2015 — Премия Грубера
 2015 — Премия принцессы Астурийской
 2015 — Премия Мэссри
 2015 — Thomson Reuters Citation Laureate по химии
 2015 — Вошла в список Time 100
 2016 — Премия Л’Ореаль — ЮНЕСКО «Для женщин в науке»
 2016 — 
 2016 — Международная премия Гайрднера
 2016 — 
 2016 — Премия Хейнекена
 2016 — Премия Диксона (медицина)
 2016 — Премия Тан
 2016 —  (совместно с Эмманюэль Шарпантье)
 2016 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
 2016 — Медаль Джона Скотта Филадельфии
 2016 — Kavli Lecturer, CSSP
 2017 — Премия Японии
 2017 — 
 2017 — Премия медицинского центра Олбани
 2017 — Премия Диксона (наука)
 2017 — 
 2018 — Крунианская лекция Лондонского королевского общества
 2018 — 
 2018 — Fiat Lux Faculty Award, Cal Alumni Association
 2018 — Премия Кавли одноимённого фонда (совместно с Э. Шарпантье и В. Шикшнисом)
 2018 — , Рокфеллеровский университет
 2018 — Lila Gruber Memorial Cancer Research Award, 
 2018 — Медаль Почёта Американского общества рака
 2018 — Премия Харви
 2019 — 
 2019 — Премия Ниренберга, 
 2019 — 
 2020 — Премия Вольфа по медицине
 2020 — Стипендия Гуггенхайма
 2020 — Vanderbilt Prize in Biomedical Science
 2020 — Нобелевская премия по химии

Почётный доктор Йеля (2016) и Гонконгского университета (2017).

Примечания

Ссылки 
 http://www.whatisbiotechnology.org/index.php/people/summary/Doudna

Женщины-биохимики
Биохимики по алфавиту
Биохимики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американской академии искусств и наук
Профессора Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Химического колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Национальной академии изобретателей США
Члены Академии Американской ассоциации исследований рака
Лауреаты премии принцессы Астурийской
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты премии медицинского центра Олбани
Лауреаты премии Диксона
Лауреаты премии Кавли
Clarivate Citation Laureates
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Чикагского университета
Почётные доктора Гонконгского университета
Женщины — нобелевские лауреаты
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из США
Награждённые медалью Микробиологического общества